Cet article présente la liste des villes de Maurice.

Villes et villages de Maurice par population

Annexes

Sources

Liens externes 
 Office Centrale des Statistiques
  City Population

Maurice
Liste en rapport avec Maurice